Obernstraße ist eine Straßenname in mehreren Städten, darunter:

 Obernstraße (Bremen)
 Obernstraße (Bielefeld)